Termenul „Selma” se poate referi la:

Nume de persoane
Selma Björnsdóttir, cântăreață islandeză
Selma Lagerlöf, scriitoare suedeză
Selma Meerbaum-Eisinger, poetă din Cernăuți , Bucovina
Denumiri geografice
Selma, Nova Scotia, Canada
Selma, Algeria
Denumiri geografice din SUA
Selma, Alabama
Selma, Arkansas
Selma, California
Selma, Colorado
Selma, Indiana
Selma, Iowa
Selma, Kansas
Selma, Louisiana
Selma, Michigan
Selma, Mississippi
Selma, Missouri
Selma, North Carolina
Selma, Ohio
Selma, Oregon
Selma, South Carolina
Selma, Texas
Selma, Virginia

Vezi și
Salem (dezambiguizare)

Nume
Toponime